Pojem Freiburská universita může označovat více universit:

 Freiburská univerzita (Německo) – univerzita ve městě Freiburg im Breisgau
 Freiburská univerzita (Švýcarsko) – univerzita ve městě Fribourg (německy Freiburg im Üechtland)